Јонас Бјеркман и Никлас Култи су у финалу победили Бајрона Блека и Сандона Стола са 4:6, 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 1996.

Отворено првенство Ченаја у тенису 1996.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови